Tonight () — многозначный термин:

 Tonight — шестнадцатый студийный альбом Дэвида Боуи, вышедший в 1984 году.
 Tonight — четвёртый студийный альбом американского исполнителя современной христианской музыки певца Тобимака, вышедший 9 февраля 2010 года.
 Tonight — песня, написанная Леонардом Бернстайном (музыка) и Стивеном Сондхаймом (слова) для своего мюзикла «Вестсайдская история», впервые представленного публике на Бродвее в 1957 году. 
 Tonight — четвертый и последний сингл американской поп-группы Jonas Brothers с третьего студийного альбома A Little Bit Longer.
 Tonight — песня немецкой поп-рок-группы Reamonn с альбомов Eleven и Wish.

См. также 
 Tonight, Tonight — песня американской рок-группы The Smashing Pumpkins.